Il doppio del torneo di tennis Carisap Tennis Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Andrés Dellatorre e Nicolás Todero 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Daniele Giorgini /  Manuel Jorquera (quarti di finale)

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (primo turno)
 Diego Moyano /  Juan Albert Viloca (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carisap Tennis Cup 2004